Johanniterorden kan syfta på:

 Johanniterorden – en andlig riddarorden och världens äldsta ännu existerande riddarorden eller på de idag självständiga ordnar som stammar ur den medeltida Johanniterorden: 
 Johanniterorden (Balliet Brandenburg) – en kristen riddarorden med säte i Tyskland
 Johanniterorden i Sverige – en svensk halvofficiell riddarorden
 Brittiska Johanniterorden – en kunglig riddarorden som instiftades år 1831 och finns idag i hela Samväldet,  Hongkong, Irland och USA
 Johanniterorden i Nederländerna – en nederländsk riddarorden

Se även
 Johanniteralliansen
 Malteserorden –  en romersk-katolsk religiös orden för lekmän